Le tournoi de Gstaad 2002 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur terre battue. Il s'agit de la  de l'Open de Gstaad.

Faits marquants 
En finale de cette édition, l'Espagnol Àlex Corretja a battu Gastón Gaudio (6-3, 7-6, 7-6).

Dans le tableau double, Joshua Eagle et David Rikl se sont défaits en finale de Massimo Bertolini et Cristian Brandi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 
    Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2002
Sport en Suisse en 2002
Gstaad
Tennis en juillet 2002